Strafe bezeichnet:
 Strafe, die Sanktion eines Verhaltens
 Strafe (Spieltheorie), einen Begriff aus der Spieltheorie
 Strafe (Roman), einen Roman von Håkan Nesser und Paula Polanski aus dem Jahr 2014
 Strafe (Stories), ein Buch von Ferdinand von Schirach aus dem Jahr 2018
 Strafe (Fernsehserie), deutsche Kriminalserie nach Ferdinand von Schirach
 Die Strafe, eine deutsche Punkband
 eine Art der Bewegung in Computerspielen (englisch)

Siehe auch:
 Bestrafungswunsch